Мадианитяне ( [Мидьян], ) — полукочевой народ, упоминаемый в Библии и Коране (в сурах 7, 11 и др.). Считались потомками Авраама (от его третьей жены Хеттуры через его сына Мадиана — ). Обитали на Синайском полуострове и на северо-западе Аравии от Моава на севере до Красного моря на юге. В Книге Судей () мадианитяне отождествляются с измаильтянами.

Библейский сюжет 
Мадианитянские купцы привезли Иосифа в Египет. Мадианитяне жили в шатрах и разводили скот и верблюдов (). Дальнейшие упоминания о них связаны с жизнью пророка Моисея, бежавшего к мадианитянам от преследований фараона ().

Дочь священника мадианского Сепфора стала его женой () и родила ему двух сыновей. В , сестра Мириам и брат Аарон упрекают Моисея, что он взял жену эфиопку (кушитку — темнокожую мадианитянку); древние и современные библеисты спорят, была ли Сепфора кушиткой, или у Моисея была вторая жена.

Тесть Моисея Иофор — вождь и жрец мадианитян — приютил бежавшего из Египта Моисея и дал ему жену (). Бог явился Моисею, когда он пас стадо Иофора (), и он отправился в Египет спасать евреев (), только получив благословение на это у Иофора (). Иофор посоветовал Моисею поставить судей (начальников его команды) над народом: .

При появлении евреев моавитяне испугались их численности, и мадианитянские старейшины участвовали в призвании Валаама, чтобы он их проклял. Первые же поколения евреев, пришедших из пустыни в Ханаан, стали сближаться с мадианитянами (), поклоняться Ваал-Фегору, чьи праздники были особо развратны (). Это вызвало недовольство Моисея (), гибель 24000 евреев, поражённых гневом Бога, и проявилось в убийстве внуком Аарона Финеесом мадианитянки Хазвы (см. легенды о Копье Судьбы) и появлению заповеди: . За этим последовало открытое столкновение, приведшее к первому истреблению мадианитян, описанному в кн. .

Но в дальнейшем сообщается о возрождении народа и совершении грабительских набегов на землю Израильскую (). Судья Гедеон избавил евреев от семилетнего мадианского ига и лично убил последних упоминаемых мадианитянских царей Зевея и Салмана (). Имя «Зевей» ( — Зевах) переводится как «жертва», является однокоренным со словом алтарь ( — мизбеах) и сопоставимо с арабским именем Забих. Имя «Салман» ( — Цалмунна) имеет этимологическую связь со словом «тень» и конвергировано в русском переводе в имя «Салман» вместе с другим именем ( — Шалмон). После казни Зевея и Салмана сообщается о смирении мадианитян ().

Истребление 
Согласно , евреями были уничтожены все взрослые женщины, мужчины и дети мужского пола из народа мадианитян.

Господь повелел Моисею совершить мщение над мадианитянами, и Моисей, повинуясь воле Господа, велел собрать по тысяче человек с каждого колена.

12-тысячное войско вместе со священником Финеесом отправилось на мадианитян и уничтожило всех мужчин, а также пятерых царей мадианитян и Валаама. Города и селения мадианитян были сожжены.

Награбленную добычу, в том числе скот, и пленённых женщин и детей мадианитян доставили к Моисею. Но он прогневался и распорядился уничтожить всех женщин и детей, оставив только девственных девочек:

Добыча составляла 675 тысячи мелкого скота, 72 тысячи крупного скота, 61 тысячи ослов и 32 тысячи девственниц (). Часть этой добычи была оставлена для Бога, в том числе 32 мадианитянские девочки. Также были принесены жертвы Богу в виде золота и денег.

Мадианитянки, оставленные в живых, по некоторым трактовкам Библии, для перевоспитания и последующей ассимиляции, и иная добыча были распределены поровну между всеми членами еврейской общины.

Интерпретации

Христианские толкования 
Существует несколько трактовок Библии для определения причин истребления мадианитян:
 мадианитянки соблазняли еврейских мужчин и подстрекали их к идолослужению
 мадианитяне отправили своих старейшин вместе с моавитянами просить Валаама проклясть евреев

У христианских святых встречается аллегорическое толкование эпизода. Ефрем Сирин понимает под пятью царями пять чувств, при помощи которых человек предаётся греху. Нил Синайский обращает внимание на случаи сексуальных контактов между иудеями и мадианитянками, что даёт ему повод счесть последних символом «блудных страстей» (подобное толкование содержится и в одном из патериков). В кочевом образе жизни мадианитян Нил видит указание на внутреннюю пустоту бездуховного времяпрепровождения.

Истребление как геноцид 
В книге доктора политологии, доцента Университета Британской Колумбии Адама Джонса «Genocide: A Comprehensive Introduction» истребление мадианитян служит примером геноцида в предысторический и античный периоды. Адам Джонс поясняет, на основе текста Книги Чисел, что уже в те времена геноцид был не только ради уничтожения других народов, но и для эксплуатации представителей этих народов, обычно женщин или девочек. Подобной точки зрения придерживаются доктор социологии Дэниэл Кирот и доктор социальной психологии Кларк Макколи, которые рассматривают истребление мадианитян как геноцид.

Согласно книге «Egypt on the Pentateuch’s ideological map: constructing biblical Israel’s identity», отношения с мадианитянами и последующий их геноцид способствовали временному укреплению самобытности евреев во время их пребывания в пустыне.

Мадианитяне и курды 
Согласно одной из версий, курды считают себя потомками мадианитян, о которых говорится в Библии.

В искусстве 
Истребление мадианитян было изображено на одной из росписей Золотой палаты Кремля. Вероятно, этот сюжет ассоциировался у художника с завоеванием Иваном Грозным татарских ханств.

Примечания

См. также

Ссылки 
 Мадианитяне jesuschrist.ru
 Геноцид в Библии Homo economicus’ Weblog
 Геноцид в истории citizendia.org
 Андрей Десницкий Призывает ли Библия к геноциду? pravkniga.ru
 Размышления о геноцидах и жестокости, описываемых в Библии // Исламская Апологетика. Ответы критикам Ислама. // Сайт Айдына Али-заде Баку: Идрак, 2008 (420 стр.)
 

 
Исчезнувшие народы Передней Азии
Мадианитяне